Шлина
 Шлина — деревня Фировском районе Тверской области
 Шлина — река в Тверской области, приток Цны